Изъя-Шор — название рек:

Россия 
 Изъя-Шор (приток Большой Роговой) — река.
 Изъя-Шор (приток Большой Усы) — река.
 Изъя-Шор (приток Неру-Ю) — река.